Villingafell kan syfta på följande platser:

Island 

 Villingafell (berg i Island, lat 65,26, long -15,06), Austurland, 
 Villingafell (berg i Island, lat 64,89, long -15,04), Austurland, 

Robotskapade Islandförgreningar